Siegen est une ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne).
Siegen est une commune du Bas-Rhin (France).